Grädel bzw. Graedel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Graedel (1902–1980), Schweizer Gewerkschafter und Politiker
 Jean Grädel (* 1943), Schweizer Theaterregisseur